ETHA steht für:
 Heeresflugplatz Altenstadt, ICAO-Code des Militärflugplatzes der Bundeswehr
 Etkin Haber Ajansı, linksgerichtete türkische Nachrichtenagentur

ET-HA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des äthiopischen Bundesstaates

Siehe auch:
 ETA

ETHA